

Toponymie

Heek, ville de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Heek, village de la commune de Fauquemont-sur-Gueule dans le Limbourg.

Homonymie de toponyme